Il doppio  del Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carsten Ball e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma Ball quest'anno non ha partecipato.

Guccione ha fatto coppia con Samuel Groth.

Tennys Sandgren e Rhyne Williams hanno battuto in finale Devin Britton e Austin Krajicek 4–6, 6–4, [12–10].

Teste di serie

  Jordan Kerr /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Rik De Voest /  Robert Farah (primo turno)

  Bobby Reynolds /  Izak van der Merwe (quarti di finale)
  Andrei Daescu /  Adam Hubble (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2012